

Films et séries 
 Startup.com : film documentaire américain sorti en 2001.
 StartUp : série télévisée américaine créée en 2016.
 Start-up : film sud-coréen sorti en 2019.
 Start-up : série télévisée sud-coréenne créée en 2020.

Autre 
 Start-up : type de société (cf. dotcom).

Homonymie de titre